Corruption puede hacer referencia a:

 Corruption, película estadounidense de 1933;
 Corruption, película británica de 1968;
 Corruption, videojuego conversacional publicado en 1988.

Véase también